Цаава Григорій Олександрович (* 1962) — радянський і грузинський футболіст, нападаючий та півзахисник, майстер спорту СРСР.
 Петр (Цаава) (* 1970) — заборонений в служінні єпископ Грузинської Православної Церкви, колишній митрополит Чкондідський.